Витторф — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Витторф, Владимир Павлович (1834—1907) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Витторф, Йон (1894—1981) — немецкий политик-коммунист, близкий друг Эрнста Тельмана.